Институт ядерных исследований «Винча» — сербский научно-исследовательский институт, расположен в Белграде. Основан в 1948 году для реализации ядерной программы СФРЮ и для исследований в области физики, химии и биологии. Его основателем стал Павле Савич, который с 1945 года работал вместе с советским академиком Петром Леонидовичем Капицей. После начала работы института основу его научного коллектива составили молодые ученые, недавно закончившие обучение. Значительную часть оборудования институт получил из-за границы в качестве репараций за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. В 1968 году ядерная программа СФРЮ была закрыта и с тех пор «Винча» функционирует как несколько специализированных лабораторий, в частности две лаборатории вошли в структуру Института Михаила Пупина.

В институте находятся два реактора - РА и РБ. Тяжеловодный реактор РА был приобретен в СССР в 1955 году и был запущен в декабре 1959 года. В августе 1984 года он был временно остановлен. Решение о прекращении его работы было принято в 2002 году. Реактор РБ был спроектирован югославскими учеными в 1957 году, в 1958 начал работу.

В 2009 году стало известно о крайне плохом состоянии хранилища радиоактивных отходов. В 2010 году МАГАТЭ реализовало проект по их доставке в Россию для последующей переработки. При этом для охраны конвоя с отходами были задействованы тысячи полицейских.

В настоящее время в институте трудятся 750 человек, из которых 250 — доктора наук.

См. также 
 Курчатовский институт

Ссылки 
 
 

Научные институты Сербии